|-
| 12101 Trujillo ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12102 - ||  || 5 mai 1998 ||  || 
|-
| 12103 - || 1998 KL || 19 mai 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 12104 Chesley ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12105 ||  || 25 mai 1998 ||  || 
|-
| 12106 Menghuan ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12107 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12108 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12109 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12110 - ||  || 22 mai 1998 ||  || , 
|-
| 12111 Ulm || 1998 LU || 1 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12112 Sprague ||  || 23 iunie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 12113 Hollows ||  || 29 iulie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 12114 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12115 Robertgrimm ||  || 16 septembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 12116 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12117 Meagmessina ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12118 Mirotsin ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12119 Memamis ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12120 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12121 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12122 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12123 Pazin || 1999 OS || 18 iulie 1999 ||  || 
|-
| 12124 Hvar ||  || 6 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 12125 Jamesjones ||  || 3 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12126 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12127 Mamiya ||  || 9 septembrie 1999 || JCPM Sapporo || 
|-
| 12128 Palermiti ||  || 13 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 12129 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12130 Mousa ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12131 Echternach || 2085 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12132 Wimfröger || 2103 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12133 Titulaer || 2558 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12134 Hansfriedeman || 2574 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12135 Terlingen || 3021 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12136 Martinryle || 3045 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12137 Williefowler || 4004 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12138 Olinwilson || 4053 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12139 Tomcowling || 4055 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12140 Johnbolton || 4087 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12141 Chushayashi || 4112 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12142 Franklow || 4624 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12143 Harwit || 4631 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12144 Einhart || 4661 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12145 Behaim || 4730 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12146 Ostriker || 6035 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12147 Bramante || 6082 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12148 Caravaggio || 6636 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12149 Begas || 9099 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12150 De Ruyter || 1051 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12151 Oranje-Nassau || 1220 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12152 Aratus || 1287 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12153 Conon || 3219 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12154 Callimachus || 3329 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12155 Hyginus || 4193 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12156 Ubels || 1042 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12157 Können || 1070 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12158 Tape || 1101 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12159 Bettybiegel || 1142 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12160 Karelwakker || 1152 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12161 Avienius || 1158 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12162 Bilderdijk || 2145 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12163 Manilius || 3013 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12164 Lowellgreen || 3067 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12165 Ringleb || 3289 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12166 Oliverherrmann || 3372 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12167 Olivermüller || 4306 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12168 Polko || 5141 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12169 Munsterman || 2031 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12170 Vanvollenhoven || 2372 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12171 Johannink || 2382 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12172 Niekdekort || 2390 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12173 Lansbergen || 3135 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12174 van het Reve || 3164 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12175 Wimhermans || 3197 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12176 Hidayat || 3468 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12177 Raharto || 4074 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12178 Dhani || 4304 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12179 Taufiq || 5030 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12180 Kistemaker || 5167 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12181 - ||  || 9 noiembrie 1964 ||  || 
|-
| 12182 Storm ||  || 27 octombrie 1973 ||  || F. Börngen
|-
| 12183 - ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 12184 - ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 12185 Gasprinskij ||  || 24 septembrie 1976 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 12186 Mitukurigen ||  || 12 martie 1977 ||  || , 
|-
| 12187 Lenagoryunova ||  || 11 septembrie 1977 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 12188 - || 1978 PE || 9 august 1978 || La Silla || 
|-
| 12189 Dovgyj ||  || 5 septembrie 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 12190 Sarkisov ||  || 27 septembrie 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 12191 Vorontsova ||  || 9 octombrie 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 12192 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12193 - || 1979 EL || 4 martie 1979 || Anderson Mesa || 
|-
| 12194 - ||  || 24 mai 1979 ||  || 
|-
| 12195 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12196 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12197 Jan-Otto ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 12198 - ||  || 6 august 1980 || La Silla || 
|-
| 12199 Sohlman ||  || 8 octombrie 1980 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 12200 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-